"Crocodylus" acer — це вимерлий вид крокодилоїдів з еоцену штату Юта. Один добре збережений череп був описаний палеонтологом Едвардом Дрінкером Коупом у 1882 році і залишається єдиною відомою скам’янілістю цього виду. Його було знайдено у формації Грін-Рівер васатчського віку. "C." acer мав довгу, вузьку морду та низький, сплощений череп.

Деякі посткраніальні кістки були віднесені до "C." acer, але нещодавно було припущено, що вони належать до спорідненого виду "C." affinis. Хоча спочатку вони були поміщені в рід Crocodylus, "C." acer і "C." affinis — не крокодили. Останні дослідження відносять їх до ранніх членів Crocodyloidea, лише віддаленого спорідненості з Crocodylus. Хоча він представляє окремий рід, родова назва для "C. acer" ще не запропонована.

Дослідження Lee & Yates у 2018 році з використанням морфологічних, молекулярних (секвенування ДНК) і стратиграфічних (вік скам’янілостей) даних встановило взаємозв’язки між Crocodilia, які були розширені в 2021 році Hekkala та ін. використовуючи палеогеноміку шляхом вилучення ДНК з вимерлого Воая.

Примітки 

Фауна еоцену
Вимерлі плазуни Північної Америки